Lizidin ima više značenja.

 Lizidin (jedinjenje)
 Lisidin (nukleozid)